T17 (metrolijn), metrolijn in Stockholm, Zweden
T17 Armored Car, Amerikaanse pantserwagen
T17-tank, Russische tank